Eades est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1901-1994), académicien américain
 (né en 1952), professeur de science informatique australien
 (né en 1991), lanceur américain de baseball
 (né en 1967), médecin et chercheuse noongar
 (né en 1944), joueur nord-irlandais de football
 (1843-1899), homme politique conservateur britannique

Toponyme

, réserve écologique de Nouvelle-Galles-du-Sud

Eades, localité de l'Ontario

Voir aussi
(6191) Eades, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme